May Britt, el nombre puede pertenecer a:

 May Britt (1933), actriz sueca.
 May Britt Vihovde (1958), política noruega.
 May Britt (1963), profesora, neurocientífica y psicóloga noruega.